Football Manager Live, videojoc de gestió de futbol multijugador
 Fluorometolona, glucocorticoide antiinflamatori utilitzat en oftalmologia
 Lloctinent mariscal de camp (del seu nom en alemany FeldMarschall-Leutnant), grau militar històric de l'àmbit alemany inferior a mariscal de camp
 Fermentació malolàctica, pas de l'àcid màlic a àcid làctic en la fermentació del vi
 Fibra de múscul llis, fibra muscular que conforma els músculs llisos
 Laminat de fibra de metall (del seu nom en anglès Fiber Metal Laminate), material format de làmines de metall i de compòsit intercalades